Kabinett Perez steht für folgende Regierungen Israels:

 Kabinett Shimon Perez I (1984–1986)
 Kabinett Shimon Perez II (1995–1996)